

Botanika 
 hiacynt (Hyacinthus) – rodzaj roślin z rodziny szparagowatych

Geologia 
 hiacynt – minerał, odmiana cyrkonu

Mitologia 
 Hiacynt (gr. Hyakinthos, łac. Hyacinthus) – w mitologii greckiej ukochany Apollina, syn Amyklasa
 Hiacynt (gr. Hyakinthos, łac. Hyacinthus) – w mitologii greckiej ojciec Hiakintyd, Lacedemończyk zamieszkały w Atenach

Inne 
 Hiacynt – imię męskie
 Hiacynt – nagroda przyznawana przez Fundację Równości
 Hiacynt – film polski z 2021 roku

Zobacz też 

 hiacynt wodny (eichornia gruboogonkowa, hiacynt pływający) – gatunek rośliny z rodziny rozpławowatych
 akcja „Hiacynt” – akcja Milicji Obywatelskiej
 Prot i Hiacynt – bracia męczennicy, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego
 2S5 Hiacynt – radziecka samobieżna haubicoarmata
 Hiacynta – imię żeńskie
 Hyacinthus botryoides (szafirek drobnokwiatowy) – gatunek rośliny z rodziny szparagowatych
 Hyacinthus candicans (galtonia błyszcząca) – gatunek rośliny z rodziny szparagowatych
 Hygrophorus hyacinthus – gatunek grzyba z rodziny wodnichowatych
 Pleurotus hyacinthus – gatunek grzyba z rodziny boczniakowatych